Glockengießerei bezeichnet:
zum einen das Handwerk des Metall- und Glockengießers
zum anderen den Handwerksbetrieb zum Glockenguss, siehe Liste von Glockengießereien